Lingua Tertii Imperii, llibre del filòleg alemany Victor Klemperer
 Sistema LTI (de l'acrònim en anglès Linear Time-Invariant), sistema matemàtic lineal i invariant temporal